Johann Panzer ist der Name folgender Personen:

* Johann Panzer (Politiker, 1875) (1875–1950), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Weimarer Nationalversammlung
 Johann Panzer (Politiker, 1880) (1880–1941), deutscher Soldat und Politiker (USPD), MdL Bayern 
 Johann Friedrich Heinrich Panzer (1764–1815), deutscher Theologe und Geistlicher